De 99ste editie van de Ronde van Italië werd verreden van 6 mei t/m 29 mei 2016. De winnaar van 2015, Alberto Contador, was niet aanwezig om zijn titel te verdedigen. Hij heeft aangekondigd de Ronde van Frankrijk te verkiezen boven deze Ronde van Italië. De winnaar van deze editie is de Italiaan Vincenzo Nibali.

Parcours 
De etappewedstrijd ging van start in de Nederlandse provincie Gelderland, waar drie etappes werden verreden alvorens het peloton vertrok naar Italië. De eerste etappe was een individuele tijdrit over bijna tien kilometer door de stad Apeldoorn. De tweede etappe ging van start in Arnhem en ging in noordelijke richting over de Veluwe en boog vervolgens af naar het zuiden om via de Betuwe en het Land van Maas en Waal naar Nijmegen te gaan. De derde etappe begon in Nijmegen en ging in oostelijke richting, door de Achterhoek en via de Posbank terug naar Arnhem.

Hierna volgde een dag van verplaatsing waarna de vierde etappe in de Zuid-Italiaanse stad Catanzaro van start ging. Vervolgens werd in noordelijke richting gereden waarna een aantal etappes in Noord-Italië van oost naar west werden afgewerkt. De ronde eindigde op zondag 29 mei in Turijn.

Promotie van de Giro in Arnhem

Deelnemende ploegen 

Er mochten 22 ploegen deelnemen, de 18 ploegen uit de UCI World Tour en vier via wildcards uit de Pro Continental Tour, namelijk Bardiani CSF, Nippo-Vini Fantini, Wilier Triestina-Southeast en Gazprom-RusVelo.

Belgische deelnemers 
Voor België deden er zeven renners mee aan de Ronde van Italië 2016, verdeeld over drie ploegen.
 Tim Wellens, Sean De Bie, Jürgen Roelandts, Maxime Monfort en Jelle Vanendert (Lotto Soudal)
 Pieter Serry (Etixx-Quick Step)
 Bert De Backer (Team Giant-Alpecin)

Nederlandse deelnemers 
Voor Nederland deden er twaalf renners mee aan de Ronde van Italië 2016, verdeeld over vier ploegen.
 Steven Kruijswijk, Twan Castelijns, Moreno Hofland, Martijn Keizer, Bram Tankink, Maarten Tjallingii en Jos van Emden (Team LottoNL-Jumbo)
 Tom Dumoulin, Albert Timmer en Tom Stamsnijder (Team Giant-Alpecin)
 Pim Ligthart (Lotto Soudal)
 Boy van Poppel (Trek-Segafredo)

Uitvallers 
 De Fransman Jean-Christophe Péraud van AG2R La Mondiale gaf op in de derde etappe na een val.
 De Zwitser Silvan Dillier van BMC Racing Team gaf op in de derde etappe na een val.
 De Fransman Alexandre Geniez van FDJ gaf op in de vierde etappe na een val.
 De Spanjaard Omar Fraile van Dimension Data gaf op in de vijfde etappe na ziekte.
 De Italiaan Jakub Mareczko van Wilier Triestina-Southeast gaf op in de vijfde etappe na ziekte.
 De Italiaan Matteo Pelucchi van IAM Cycling kwam buiten de tijd aan de finish in de zesde etappe.
 De Amerikaan Larry Warbasse van IAM Cycling ging niet van start in de zevende etappe door rugklachten.
 De Spanjaard Javier Moreno van Movistar Team gaf op in de zevende etappe na een val.
 De Nederlander Boy van Poppel van Trek-Segafredo kwam te laat binnen in de achtste etappe. 
 De Italiaan Elia Viviani van Team Sky kwam te laat binnen in de achtste etappe.
 De Italiaan Iuri Filosi van Nippo-Vini Fantini kwam te laat binnen in de achtste etappe.
 De Duitser Marcel Kittel van Etixx-Quick Step startte niet aan de negende etappe.
 De Zwitser Fabian Cancellara van Trek-Segafredo startte niet aan de tiende etappe.
 De Rus Aleksej Tsatevitsj van Team Katjoesja werd door zijn team uit de wedstrijd gehaald voor de tiende etappe.
 De Spanjaard Mikel Landa van Team Sky gaf op in de tiende etappe.
 De Nederlander Tom Dumoulin van Team Giant-Alpecin gaf op in de elfde etappe. Hij kreeg te kampen met een blessure aan het zitvlak
 De Italiaan Valerio Agnoli van Astana Pro Team ging niet van start in de twaalfde etappe.
 De Duitser André Greipel van Lotto Soudal ging niet van start in de dertiende etappe.
 De Belg Jürgen Roelandts van Lotto Soudal ging niet van start in de dertiende etappe.
 De Italiaan Nicola Ruffoni van Bardiani CSF ging niet van start in de dertiende etappe.
 De Australiër Caleb Ewan van Orica GreenEDGE ging niet van start in de dertiende etappe.
 De Nederlander Moreno Hofland van Team LottoNL-Jumbo gaf op in de dertiende etappe.
 De Duitser Patrick Gretsch van AG2R La Mondiale gaf op in de dertiende etappe na ziekte.
 De Fransman Marc Sarreau van FDJ gaf op in de dertiende etappe.
 De Canadees Ryder Hesjedal van Trek-Segafredo gaf op in de veertiende etappe door maagproblemen.
 De Pool Przemysław Niemiec van Lampre-Merida gaf op in de veertiende etappe.
 De Italiaan Giacomo Berlato van Nippo-Vini Fantini gaf op in de veertiende etappe.
 De Fransman Arnaud Démare van FDJ gaf op in de veertiende etappe.
 De Belg Bert De Backer van Team Giant-Alpecin gaf op in de veertiende etappe.
 De Oostenrijker Matthias Brändle van IAM Cycling gaf op in de veertiende etappe.
 De Italiaan Liam Bertazzo van Wilier Triestina-Southeast gaf op in de veertiende etappe.
 De Italiaan Fabio Sabatini van Etixx-Quick Step startte niet aan de vijftiende etappe.
 De Australiër Leigh Howard van IAM Cycling startte niet aan de vijftiende etappe.
 De Rus Artoer Jersjov van Gazprom-RusVelo kwam buiten de tijd aan de finish in de vijftiende etappe.
 De Spanjaard David de la Cruz van Etixx-Quick Step startte niet aan de zestiende etappe.
 De Sloveen Luka Mezgec van Orica GreenEDGE ging niet van start in de zeventiende etappe wegens een polsbreuk.
 De Italiaan Manuel Belletti van Wilier Triestina-Southeast gaf op in de achttiende etappe wegens ziekte.
 De Italiaan Giulio Ciccone van Bardiani CSF ging niet van start in de negentiende etappe wegens ziekte.
 De Rus Ilnoer Zakarin van Team Katjoesja viel uit in de negentiende etappe wegens een val, waarbij hij zijn sleutelbeen heeft gebroken.
 De Colombiaan Carlos Betancur van Movistar Team gaf op in de negentiende etappe.
 De Ier Philip Deignan van Team Sky gaf op in de negentiende etappe.
 De Deen Lars Bak van Lotto Soudal gaf op in de eenentwintigste etappe na een val.

Etappeoverzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

10e etappe

11e etappe

12e etappe

13e etappe

14e etappe

15e etappe

16e etappe

17e etappe

18e etappe

19e etappe

20e etappe

21e etappe

Klassementenverloop 

 1 Gedragen door de Sloveen Primož Roglič tijdens de 2e etappe.
 2 Gedragen door de Italiaan Elia Viviani tijdens de 4e etappe.
 3 Gedragen door de Italiaan Davide Formolo tijdens de 10e, 11e en 12e etappe.
 4 Gedragen door de Italiaan Giacomo Nizzolo tijdens de 13e etappe.

Einduitslag

Algemeen klassement

Nevenklassementen

Organisatie 
De organisatie van de Giro etappes in Nederland, ontving een subsidie van  van het Ministerie van VWS, in het kader van de subsidieregeling van topsportevenementen.

Externe link
  Officiële website

 
UCI World Tour 2016